Кущёвский сельский округ — административно-территориальная единица Кущёвского района Краснодарского края России.

Административный центр — станица Кущёвская.

Кущёвский сельский округ был образован в 1993 году на месте Кущёвского сельсовета.

Последний раз официально именно как сельский округ упоминается в данных Всероссийской переписи населения 2010 года.

Сельскому округу соответствуют 6 населённых пунктов Кущёвского сельского поселения, упоминаемого в уставе муниципального района в качестве административно-территориальной единицы в границах муниципального образования (включая большинство населённых пунктов Степнянского сельского округа).

В ОКАТО, Росстате и действующем законе об установлении границ административно-территориальных единиц Кущёвского района, сельский округ продолжает выделяться как административно-территориальная единица района.

Населённые пункты 
В составе Кущёвского сельского округа учитываются 6 населённых пунктов:

Примечания

См. также 
 Кущёвское сельское поселение
 Степнянский сельский округ

Административные единицы по алфавиту
Кущёвский район
Сельские округа России